Gurath ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Gürath, Dorf im Gebiet der heutigen Stadt Grevenbroich